Геннадий Борисович Бобов (род. 1965) — президент группы компаний «Панда», народный депутат Украины VII—VIII созывов, Герой Украины (2009).

Биография 
Родился 15 ноября 1965 года в городе Васильков Киевской области.
Образование высшее — Белоцерковский национальный аграрный университет.
 В 1983−1986 годах проходил срочную службу в рядах Советской Армии.
 В 1987−1989 годах работал помощником бурильщика Южнотаркосалинской нефтегазоразведывательной экспедиции (РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Тарко-Сале).
 В 1989−1990 годах — машинист холодильных установок оптово-торговой базы Васильковского райпотребсоюза.
 В 1990−1995 годах — кооператив «Всё для Вас».
 В 1995−1997 годах — кооператив «Строитель».
 В 1997−2003 годах — ООО «Квадр».
 С мая 2004 года — генеральный директор товарищества «Панда».
 С 2007 года член президиума всеукраинской профильной организации «Укрсахар».
 В 2010 году избран депутатом Черкасского областного совета. Возглавлял комиссию по вопросам агропромышленного комплекса, социального развития села и земельных отношений.
 В 2012 году избран народным депутатом по 196 избирательному округу (Черкасская область), набрав 42,73 % голосов.
 В 2014 году повторно избран депутатом по 196 избирательному округу, набрав 30,04 % голосов.
 25 декабря 2018 года включён в санкционный список России.
С 2019 года президент группы компаний "Панда", которая работает в сфере агропромышленного комплекса.

Награды и звания 
 Герой Украины (с вручением ордена Державы, 23.11.2009 — за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии агропромышленного комплекса, внедрение современных форм хозяйствования, многолетний самоотверженный труд).
 Заслуженный работник промышленности Украины (20.08.2007).
 Государственная премия Украины в области науки и техники (16.05.2013).

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт
 Бобов Геннадій Борисович
 Страница в Facebook.

Депутаты Черкасского областного совета
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Члены Партии регионов Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины VIII созыва